Georgia kan syfta på:

 Georgia (namn) – kvinnligt förnamn
 Georgia (teckensnitt) – ett serifftypsnitt (-teckensnitt, garald), skapat 1996, av Matthew Carter för Microsoft
  – en amerikansk ubåt, i tjänst 1984
 Georgia-Pacific – ett amerikanskt trä- och pappersföretag
 University of Georgia – ett stort statligt forskningsuniversitet i staten Georgia
 Georgia Bulldogs – det atletiska programmet vid University of Georgia

Geografi

Kanada
 Georgiasundet – ett sund i British Columbia

Solomonöarna
 New Georgia

Storbritanniens utomeuropeiska territorier 
 Sydgeorgien och Sydsandwichöarna – i Sydatlanten/Antarktiska oceanen
 Sydgeorgien

USA
 Georgia – en amerikansk delstat belägen i sydöstra USA
 Provinsen Georgia – en engelsk, senare brittisk, besittning i Nordamerika åren 1732-1777
 Georgia, Indiana
 Georgia, Vermont

Media and entertainment
 Georgia (film, 1988), australisk thriller
 Georgia (film, 1995), amerikansk independentdrama
 Georgia on My Mind – en låt från 1930 av Hoagy Carmichael 
 Sweet Georgia Brown – en jazz- och poplåt från 1925
 Georgia (låt av Hanson) – en låt från 2007 av Hanson på deras album The Walk

Se även
 Georgisk
 George